

Anno 
 950 o 950 a.C.

Codici 
 950 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di La Palma, sull'isola di Tenerife, delle Isole Canarie

Matematica 
 950 – numero

Musica 
 Novecinquanta – album del produttore discografico italiano Fritz da Cat